Chile Chico kan syfta på följande platser:

Chile 

 Chile Chico (ort), Región de Aisén, Provincia General Carrera, 
 Chile Chico (kommun), Región de Aisén, Provincia General Carrera, 

Robotskapade Chileförgreningar